Dafydd může být:

 Dafydd Davis – velšský projektant stezek
 Dafydd Gam (cca 1380–1415) – velšský šlechtic
 Dafydd Ieuan (* 1969) – velšský hudebník
 Dafydd Iwan (* 1943) – velšský zpěvák a politik
 Dafydd Williams (* 1954) – kanadský astronaut